Tooting bezeichnet:

 Tooting (London), einen Stadtteil von London
 Tooting (Krater), einen Krater auf dem Mars
 Tooting (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 8380 Tooting, einen Asteroiden